Енн Мінтер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Стефані Реге виграла титул, перемігши у фіналі Бренду Шульц з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші п'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Катаріна Ліндквіст (півфінал)
  Патті Фендік (півфінал)
  Стефані Реге (переможниця)
  Бренда Шульц (фінал)
  Елізабет Смайлі (2-ге коло)
  Гестер Вітвут (2-ге коло)
  Белінда Кордвелл (чвертьфінал)
  Зілке Маєр (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Taiwan Open 1988 Draw sheet  at WTA Tennis

1988, одиночний розряд
Тур WTA 1988
1988 у тайванському спорті